Бонастре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 24,97 км². Население — 640 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Lugares de interés de Bonastre

Муниципалитеты Таррагоны